Ура-Тюбинский округ — единица административного деления Таджикской ССР, существовавшая в 1929—1930 годах. Административный центр — город Ура-Тюбе.

Округ был образован 6 июля 1929 года на территории бывшего Ура-Тюбинского вилоята Таджикской АССР. В составе округа было образовано 3 района:
 Матчинский — на территории бывшей Матчинской волости
 Ура-Тюбинский — на территории бывших Басмандинской, Шахристанской и большей части Дальёнской волостей
 Шахристанский — на территории Ура-Тюбинской, большей части Ганчинской и нескольких селений Дальёнской волостей.

В 1930 году Ура-Тюбинский округ был упразднён, а его районы переданы в Ходжентский округ.

Примечания 

Округа Таджикской ССР